Дорошкевич Олександр Васильович (1874–1919) — генерал-хорунжий Армії Української Держави.
 Дорошкевич Олександр Костянтинович (1896–1946) — український літературознавець і літературний критик, педагог.
 Дорошкевич Борис (1881–1918) — український журналіст, редактор, педагог.